Prima battaglia dei laghi Masuri
 Seconda battaglia dei laghi Masuri